Боровы́е (, ) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен у северо-западной границы района. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — около 23,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 5 км. Ближайшие населённые пункты — Мель, Новосёлки, Осинишки.

Согласно переписи 1999 года постоянного населения в Боровых нет.

К югу от хутора располагается территория ландшафтно-ботаниического заказника «Голубые озёра».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района